Aiuruoca — município no estado de Minas Gerais, Brasil
 Rio Aiuruoca — curso de água no estado de Minas Gerais, Brasil
 Aiuruoca — bairro no município de Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro, Brasil

Desambiguações de topônimos